

Gruppi linguistici
Alto sassone – gruppo dialettale del tedesco
Anglo-Sassone – antica forma della lingua inglese
Antico sassone – lingua germanica
Basso sassone – ceppo del gruppo linguistico basso-tedesco

Altro
 Sassone – vescovo della diocesi di Cassano
 Sassone – relativo al popolo germanico dei Sàssoni 
 Sassone – relativo alla regione storica o al land della Sassonia